Coschütz, een wijk in de Duitse stad Dresden
 Coschütz, een wijk in de Duitse gemeente Elsterberg